Prva nogometna liga Herceg-Bosne u sezoni 1998./99. bilo je šesto, predzadnje, izdanje nogometne lige Herceg-Bosne. U odnosu na prošlu sezonu u ligi je nastupilo manje klubova  14.

Prvak je bila po prvi puta bila momčad Posušje, dok su iz lige ispali Sloga Uskoplje i Odžak 102.

Ljestvica

Najbolji strijelci 
 19 golova
 Slađan Filipović (Široki Brijeg)
 14 golova
 Marko Barukčić (Odžak 102)
 11 golova
 Darko Zeljić (GOŠK Gabela)
 Dragan Pešić (Posušje)
 10 golova
 Miro Katić (Široki Brijeg)
 Boro Matan (Troglav Livno)

Povezani članci 
 Prva nogometna liga Herceg-Bosne
 Druga nogometna liga Herceg-Bosne 1998./99.
 Nogometno prvenstvo Herceg-Bosne – 3. ligaški rang 1998./99.
 Nogometni kup Herceg-Bosne 1998./99.

Izvori 
 Miljenko Karačić:  Zlatne godine – Šest desetljeća nogometa u Širokom Brijegu, Široki Brijeg, 2008., str. 125-131
 foot.dk 
 Claudio Nicoletti , prvenstva Bosne i Hercegovine 1995. – 2000.
 hskzrinjski.ba, Zrinjski Mostar – sezona 1998./99. , pristupljeno 5. ožujka 2017.
 NK Posušje, 1. liga HR Herceg-Bosne 1998./99., ljestvica, pristupljeno 17. srpnja 2016.

1998-99
1998-99
 HB 1